Elisabeth Endres ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Endres (Artistin) (* 1922), deutsche Artistin
 Elisabeth Endres (Germanistin) (1934–2000), deutsche Germanistin, Historikerin, Literaturkritikerin und Journalistin
 Elisabeth Endres (Malerin) (1942–2011), deutsche Malerin
 Elisabeth Endres (Malerin, 1947) (* 1947), deutsche Malerin